Тергест или Триест — город в итальянской области Фриули-Венеция-Джулия.
 (478) Тергест — астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу L.